Lövsjön kan syfta på en ort i Dalarna, se Lövsjön, Gagnefs kommun, 
 
Lövsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sverige

Halland
Lövsjö, sjö i Kungsbacka kommun och Marks kommun,  (52,3 ha)

Småland
Lövsjön (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (44,3 ha)
Lövsjön (Gårdsby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (90 ha)
Lövsjön (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (36,6 ha)
Lövsjön (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (8,61 ha)
Lövsjön (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (8,09 ha)

Västergötland
Lilla Lövsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (18,3 ha)
Lövsjön (Brandstorps socken, Västergötland), sjö i Habo kommun, 
Lövsjön (Eggby socken, Västergötland), sjö i Skara kommun, 
Lövsjön (Norra Kyrketorps socken, Västergötland), sjö i Skövde kommun, 
Stora Lövsjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Stora Lövsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (84,7 ha)

Södermanland
Lövsjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Lövsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (9,06 ha)
Lövsjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Norrköpings kommun och Nyköpings kommun,  (1,45 km²)
Lövsjön (Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland), sjö i Trosa kommun,  (15 ha)

Västmanland
Lövsjö-Abborrtjärnen, sjö i Hällefors kommun,  (14 ha)
Lövsjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (2,44 km²)
Lövsjön (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,

Värmland
Lövsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (34,7 ha)
Lövsjön (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (79,2 ha)
Norra Lövsjön, sjö i Hagfors kommun,  (2,28 km²)

Dalarna
Stora Lövsjön (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun och Vansbro kommun,  (2,51 km²)
Lilla Lövsjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (2,06 km²)
Lövsjön, Gagnefs kommun, f.d järnbruk och by vid södra stranden av Lilla Lövsjön i Gagnefs kommun, 
Lövsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (19,8 ha)
Stora Lövsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (18,4 ha)

Gästrikland
Lövsjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (55,8 ha)

Jämtland
Lill-Lövsjön, sjö i Bergs kommun,  (39,5 ha)
Lövsjön (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (8,38 km²)
Lövsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (10,5 ha)
Lövsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (18,6 ha)
Stor-Lövsjön, sjö i Bergs kommun,  (67,2 ha)

Medelpad
Lövsjön (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (16,1 ha)
Lövsjön (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (31,8 ha)
Väster-Lövsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (45,6 ha)
Öster-Lövsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (15,5 ha)

Ångermanland
Lövsjön (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,52 km²)
Lövsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (44,3 ha)
Lövsjön (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (48,9 ha)
Lövsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,95 km²)
Lövsjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (1,01 km²)

Lappland
Lövsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (1,94 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn